Traité de Fort Wayne (1803), traité entre les États-Unis et plusieurs groupes d'Amérindiens
 Traité de Fort Wayne (1809)